The Last Act – film del 1915 diretto da Ben F. Wilson
 L'ultimo atto (The Last Act) – film del 1916 diretto da Walter Edwards
 The Last Act – film del 2012 diretto da Ronald Quigley e Mario Amadeu